Навуходоносор може да се отнася за:

 двама вавилонски царе:
 Навуходоносор I
 Навуходоносор II, известен и с италианското име Набуко
 операта „Набуко“, срещана и като „Навуходоносор“, посветена на цар Навуходоносор II
 кораб от филма „Матрицата“